Ци Ма (; ; род. 10 июня 1962 года в Британском Гонконге) — американо-гонконгский хара́ктерный актёр.

Биография 
Родился в Гонконге; помимо него, в семье было ещё семь детей.

Карьера 
Наиболее известен по роли главнокомандующего китайской армией генерала Шана в фильме «Прибытие».

Фильмография

Озвучивание компьютерных игр

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США